

Presentación previa 
'Defensor del título:  João Souza
 João Souza no pudo defender su título al perder contra  Facundo Bagnis por 7–5, 6–4 en semifinales.

 Cabezas de serie 

 João Souza (Semifinales)
 Guido Andreozzi (Cuartos de final)
 Agustín Velotti (Cuartos de final)
 '''Facundo Bagnis (Campeón)

<ol start="5">
  Facundo Arguello ''(Final)
  Fabiano de Paula ''(Primera ronda)
  Ricardo Hocevar ''(Cuartos de final)
  Carlos Salamanca (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Cali 2013